Илья́с Фарха́дович Исканда́ров (род. 20 октября 1965) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО) (1991). Владеет английским, арабским, французским языками и ивритом. На дипломатической работе с 1991 года.

В 2006—2011 годах — советник-посланник Посольства России в Тунисе.

В 2011—2014 годах — начальник отдела в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

В 2014—2020 годах — заместитель директора Департамента Африки МИД России.

С 17 августа 2020 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Габоне.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (22 ноября 2010).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (8 июня 2020).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Послы Российской Федерации в Габоне